Dunzendorf ist der Name folgender Orte:

 Dunzendorf (Niederstetten), Ortsteil der Stadt Niederstetten, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Dunzendorf (Gemeinde St. Martin), Ortschaft von St. Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:

 Dunzendorfer